Öler steht für:

 Öler (Beruf), historischer Beruf der Herstellung pflanzlicher Öle
 Öler, Gefäß für Schmieröl, siehe Ölkanne
 Schmiernippel, ein Stutzen zum Einfüllen von Schmierölen